In der Türkei hat es im Laufe der Zeit verschiedene Verfassungen (türk. anayasa) für den Gesamtstaat gegeben:
 An den Beginn der Verfassungsgeschichte wird der – allerdings nie ratifizierte – Sened-i ittifak (Allianzpakt) vom Oktober 1808 gestellt.
Osmanische Verfassung von 1876
Türkische Verfassung von 1921
Türkische Verfassung von 1924
Türkische Verfassung von 1961
Verfassung der Republik Türkei 1982